Берлінка — неофіційна назва Берлінсько-Кенінсбергського автобану
 Берлінка — частина фондів Берлінської бібліотеки
 Берлінка — село, Зирянський район, Томська область, Росія

Див. також 
 Берлін (значення)